Juillé (Charente)
 Juillé (Deux-Sèvres)